Albiac (Haute-Garonne)
 Albiac (Lot)